Кроа може да се односи на:

 Кроа (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Кроа (Територија Белфор), насељено место у Француској, у департману Територија Белфор

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Кроа“